Zu den Strecken des Fahrplanfelds 650 (Olten–Aarau–Brugg–Baden–Zürich) und (Olten–Aarau–Lenzburg–Zürich) siehe:

 Bahnstrecke Olten–Aarau
 Bahnstrecke Aarau–Baden
 Heitersbergstrecke (Aarau–Lenzburg–Killwangen-Spreitenbach)
 Bahnstrecke Baden–Zürich (Baden–Killwangen-Spreitenbach–Zürich)

600…